Prof. ing. dr. Branimir pl. Turković studirao je na Višoj školi za brodogradnju u Madridu (1947. – 1951.). Doktorirao je na Sveučilištu u Illinoisu, SAD. Predavao je na tom Sveučilištu i poslije u dva navrata na Sveučilištu u Vermontu. Bio je gostujući profesor u Torinu, Pisi, Bariju, Palermu, Natalu, Durbanu i nizu sveučilišta u SAD-u. Autor je 90 publikacija u časopisima i knjigama. Član je niza znanstvenih institucija te posjednik nekoliko patenata u Americi i svijetu.

Nagrade 
Dobio je desetak nagrada i odličja za svoj znanstveni rad.

Izvori 
Gojko Borić: Hrvati u Madridu, Hrvatska revija br. 1/2010.

Hrvati u Španjolskoj
Hrvati u SAD-u
Hrvatsko plemstvo